Ribo steht für:

 Ribo, Nebenfluss des Isorno im Schweizer Kanton Tessin

Ribo oder Ribó ist der Familienname folgender Personen:

 Bedrana Ribo (* 1981), österreichische Politikerin der Grünen
 Jordi Ribó (* 1967), spanischer Skilangläufer
 Julià Reig Ribó (1911–1996), andorranischer Unternehmer und Politiker
 Osvaldo Ribó (1937–2015), argentinischer Tangosänger